Win, Lose or Draw – album dei The Allman Brothers Band
 Win Lose or Draw – album di Pras Michel
 Win, Lose or Draw – quiz televisivo statunitense
 Win, Lose or Draw – videogioco del 1988